Zrcadlení má více významů:

 zrcadlení (matematika) – souměrnost (shodné zobrazení) geometrického místa bodů v n-rozměrném prostoru podle (n−1)-rozměrné nadroviny; zobecnění speciálních případů:
 osová souměrnost – souměrnost v rovině podle přímky (též překlopení)
 rovinová souměrnost – souměrnost v prostoru podle roviny (též zrcadlová symetrie, reflexe)
 zrcadlitá symetrie (i v češtině často nepřekládaná z anličtiny jako „mirror symmetry“) – symetrie variet v teoriích s přidanými prostorovými rozměry v algebraické geometrii a teorii superstrun
 zrcadlení – jiný název pro fatu morgánu, optický jev v atmoféře

výpočetní technika
 mirroring – průběžné aktualizování kopie – mirroru – nějaké webové stránky nebo úložiště dat
 RAID 1 – metoda zabezpečení dat proti selhání pevného disku 

kultura
 Zrcadlení (film) – film Evalda Schorma z roku 1965
 Zrcadlení (píseň) – píseň Richarda Krajča z třetího studiového alba Mikrokosmos hudební skupiny Kryštof

Externí odkazy